Als Liegezeit wird bezeichnet
 Liegezeit (Produktion), in der Produktionswirtschaft die ungewollte Wartezeit eines Produkts
 Liegezeit (Schifffahrt), Verweildauer von Schiffen im Hafen
 Verweildauer, Aufenthalt des Patienten im Krankenhaus
 Zeit, in der Verstorbene in ihrem Grab auf einem Friedhof verbleiben, bevor sie umgebettet werden
 Zeit, in der eine Wasserleiche im Wasser lag 

Siehe auch: